Santo Spirito (Bologna), kerk
Santo Spirito (eiland), eiland in Venetië
Santo Spirito (Florence), basiliek in Florence
Santo Spirito (Palermo), kerk en voormalig klooster in Palermo
Santo Spirito (Siena), kerk
Santo Spirito in Sassia, voormalig hospice in Rome
Borghetto Santo Spirito, gemeente in Italië